L'expression chapelle Note-Dame-de-la-Motte peut faire référence à plusieurs structures en France :
 la chapelle du  située à Fontaine-Française ;
 la chapelle du  située à Vesoul.

NotreDameMotte
~NotreDameMotte